L'édition 2011 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, Simone Bolelli et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
L'édition se nomme cette année le BMW Open by FWU Takaful.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Florian Mayer.

En double, Simone Bolelli et Horacio Zeballos remportent leur  ensemble en battant en finale Andreas Beck et Christopher Kas. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2011
Sport en Allemagne en 2011
Tennis en avril 2011
Tennis en mai 2011